Колпако́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Колпакова, Анастасия Александровна (род. 1999) — российская хоккеистка на траве.
 
 Колпакова, Ирина Александровна (род. 1933) — советская балерина.
 Колпакова, Наталья Павловна (1902—1994) — советский фольклорист, этнограф, прозиак.
 Колпакова, Светлана Николаевна (род. 1985) — российская актриса.
 Колпакова, Татьяна Алексеевна (род. 1959) — советская легкоатлетка.
 Колпакова, Эльвира (род. 1972) — российская легкоатлетка.